Астурийский национализм — это политическое и социальное регионалистское движение, выступающее за расширение самоуправления Астурии и за признание её народа нацией, а также требующее право на самоопределение по мнению националистов. Защита астурийской культуры, единства астурийской исторической территории и, прежде всего, астурийского языка является одним из его усилий. До переходного периода были деятели регионального характера, такие как Пачин де Мелас. Астурийский совет регионалистов стал первым органом, заявившим о самоуправлении, хотя позже у него не было политической преемственности. Возрождение астуризма в переходный период берет своё начало с возникновением культурного объединения Conceyu Bable и с созданием в 1976 году первой астурийской националистической политической партии, которой стала Conceyu Nacionalista Astur.

Несмотря на то, что в Астурии это явление вовсе не было столь ярко выраженным, как в других регионах (каталонский национализм, галисийский национализм или баскский национализм), однако в политике Астурии был отмечен как национализм, хотя скорее как общественное движение, а не элемент с институциональной силой.

На учредительном съезде Foro Asturias в 2021 году партия приняла характер регионалистской и астурийской, а также поддержала официальный статус астурийского языка.

Лингвистический вопрос 
Астурлеонский или астурийский язык не имеет официального статуса в Княжестве Астурия, хотя Статут автономии признает за ним особую защиту. Каждый год обычно проводятся митинги и концерты в поддержку официального статуса этого языка. Националисты, такие как Andecha Astur, являются одними из его самых стойких сторонников, хотя другие политические группы и ассоциации, как правило, левого толка, такие как PCPE, PCE, PSOE, Izquierda Unida или Podemos Asturias, также поддерживают его официальный статус. В прошлом за официальный статус выступали правые силы, такие как URAS, Partiu Asturianista или Partido Popular de Asturias. В 2021 году на Конгрессе возрождения партии Foro Asturias была одобрена защита коофициальности статуса астурийского языка и его регионального характера, который приняла партия.

История 
Защита астурийской идентичности с региональной точки зрения берёт свое начало в XIX веке, когда Астурия была представлена ​​как уникальный регион в проекте конституции, составленном в 1872 году с целью провозглашения Первой республики, который так и не добился своевременной легитимации. Среди  астурийской буржуазии не было политической или интеллектуальной заинтересованности, которая в последние десятилетия XIX века привела к возрождению регионального самосознания. Только отдельные фигуры обращали свое внимание на астурийский язык, такие как Хосе Каведа-и-Нава или народные романсеро, такие как Рамон Менендес Пидаль. Гумерсиндо Лаверде — интеллектуал, который наиболее интенсивно утверждает идентичность астуризма, который стремится к единству и территориальной целостности двух Астурий, Овьедо и Сантильяны. Позже его уникальность была снова признана в Проекте регионального статута Астурии, составленном во времена Второй республики под защитой статьи 1 Конституции 1931 года, хотя этот проект также не получил необходимого одобрения.

Только в переходный период астурийский национализм становится идеологией Conceyu Nacionalista Astur, основанной в 1976 году и ставшей первой националистической партией в Астурии.

В 1980-х годах в связи с обнародованием Статута автономии Астурии возникло несколько националистических партий различных идеологических направлений, таких как Conceyu Independiente d’Asturies, Ensame Nacionalista Astur (ENA) или Partíu Asturianista (PAS). Последняя со временем разовьётся в сторону более умеренного регионализма.

На выборах в Астурии в 1991 году Unidá Nacionalista Asturiana (UNA) и PAS достигли соглашения о выдвижении совместной кандидатуры от объединённого блока Coalición Asturiana. По результатам голосования CA досталось место, которое получил Хуан Хосе Санчес Висенте от PAS.

На выборах 1995 года PAS получает также один мандат, передав его Хуану Хосе Санчесу Висенте. На выборах 2003 года Bloque por Asturies баллотировался в коалиции с IU, сумев сформировать часть правительства вместе с FSA-PSOE, однако партии коалиции националистического характера (Izquierda Asturiana и Izquierda Nacionaliega d’Asturies) вышли из неё вскоре после создания из-за сильных политических разногласий.

В первые месяцы 2007 года Andecha Astur и Izquierda Asturiana (IAS) вместе с Los Verdes-Grupu Verde объявили о создании коалиции на региональных и муниципальных выборах в мае того же года под названием Unidá, добившейся наилучших результатов для представителей левого астурийского национализма на сегодняшний день. Подписание этого соглашения вызвало внутренний раскол в Andecha Astur, один из секторов которой также выдвигал свои кандидатуры на выборах под тем же названием партии, что вызвало юридический спор, который до сих пор не разрешён. Коалиция Unidá также согласилась баллотироваться на всеобщие выборы 2008 года уже без Los Verdes-Grupu Verde, но с Asturianistes por Nava.

В мае 2008 года избирательная коалиция сформировала федерацию партий под названием Unidá Nacionalista Asturiana (UNA), таким образом восстановив название исторической партии и объединив Izquierda Asturiana и Andecha Astur, в дополнение к широкому сектору независимых, пытаясь установить политику, которая объединяет политические пристрастия астурийских и левых зелёных сил.

В 2010 году была основана Conceyu Abiertu с целью проведения муниципальных выборов 22 мая 2011 года при поддержке и участии как членов Andecha Astur, так и независимых. Формирование получило место в муниципалитете Норенья.

Институциональное присутствие 
Кандидат от Bloque por Asturies, Рафаэль Паласиос, занимал пост в правительстве в законодательном органе в период с 2003 по 2007 год. Кроме того, в дальнейшем представитель BA, Хосе Агрипино Перес, также занимал должность мэра Пола-де-Лена. Помимо этого муниципалитета, члены партии были избраны в советах в Сан-Мартин-дель-Рей-Аурелио, Лангрео и Госоне. Это первая организация астурийского национализма, которая была избрана в правительство, хотя и в коалиции с государственными силами, Izquierda Xunida d’Asturies, которая в начале 2008 года объявила себя самостоятельной.

От PAS занимал должность в Генеральном совете Княжества Астурия в период с 1991 по 1999 год один депутат, Хуан Хосе Санчес Висенте. Кроме того, Хулиан Фернандес Монтес занимал пост мэра Навы в период с 1995 по 1999 год, который оставался мэром до 2003 года, несмотря на то, что был исключен из PAS. Члены партии присутствовали в советах Вильявисиосы, Навы, Пола-де-Лена, Кангас-де-Онис, Амьевы, Тинео, Бименеса и Грандаса. В Бименесе Айтор Гарсия Корте занимал пост мэра в период с 2015 по 2019 год. После роспуска PAS он оставался главой городского совета Бименеса с партией «Астурианисты», с которой получил абсолютное большинство. PAS — это сила, которая имела наибольшее институциональное представительство среди политического астуризма.

От Unidá Nacionalista Asturiana Сантьяго Артиме получил место в совете Карреньо. После соглашения на местном и национальном уровне с Asturianistes por Nava (APN) в этом совете также были избраны два представителя.

От Andecha Astur была избрана в совет Риосы Виолета Сантапас в период с 1995 по 2007 год, а также другой однопартиец в Карреньо в период с 1999 по 2003 год.

От Izquierda Asturiana получил место в совете Пилоньи Хосе Анхель Гарсия Альенде в 2007 году, но был исключён за несоблюдение политической линии организации. На региональных и муниципальных выборах 2007 года Izquierda Asturiana участвовала в коалиции Unidá с сектором Andecha Astur, который позже будет переименован в Andecha Nacionaliega, и с Los Verdes-Grupu Verde, а на всеобщих выборах 2008 года участвовала в той же коалиции уже без Los Verdes-Grupu Verde.

Conceyu Abiertu получила место в совете Нореньи в 2011 года.

Как политическая программа 2012 г., так и статуты Izquierda Xunida d’Asturies Астурийской федерации объединённых левых, защищают определение общины как исторической национальной идентичности и как фундаментальный элемент её политического проекта, с целью построения Астурии как страны в рамках многонационального и республиканского федеративного государства, которое приведет нас к Социальной Европе.

Терроризм 
В марте 1980 года полиция арестовала семь человек за причастность к ограблению штаб-квартиры Banco Herrero в Овьедо и сотрудничеству с военно-политической организацией ETA. Полиция неофициально намекала на возможность какой-то связи между этими людьми и CNA.

В 1980-х годах также существовала вооруженная группа, которая под именем Andecha Obrera взорвала различные устройства в местах недовольства рабочих, таких как офисы INEM.

8 января 1988 года на станции FEVE в Хихоне взорвалось одно устройство, а другое было деактивировано после предупреждающего звонка, которые были связаны с конфликтом с компанией из-за использования астурийского языка, хотя об этом никогда не заявлялось.

Политические организации (в алфавитном порядке) 
 Andecha Astur
 Conceyu Abiertu
 Compromisu por Asturies
 Darréu (молодёжная организация Andecha Astur, независимая)
 Foro Asturias
 Izquierda Asturiana
 Partíu Asturianista-Unión Asturianista
 URAS

Астурийские профсоюзы 
 Sindicatu Unitariu y Autónomu de Trabayadores de la Enseñanza d’Asturies (SUATEA) (преподаватели)
 Corriente Sindical de Izquierda (CSI) (рабочие)

См. также 
 Регионализм и национализм в Испании

Примечания 

Общественные движения
Политические движения
Политические партии Испании
Политика Испании
Астурия